Harada est un patronyme japonais.

Il peut faire référence à :

Patronyme
 Harada Nobutane (1560–1598), un samouraï de la période Sengoku et de l'époque Azuchi Momoyama ;
 Harada Sanosuke (1840-1868), un capitaine samouraï ;
 Fukusaburo Harada, un footballeur japonais des années 1920 ;
 Mitsusuke Harada (1928-2021), un maitre japonais de karaté ;
 Fighting Harada (1943), un boxeur japonais ;
 Masato Harada (1949), un réalisateur japonais ;
 Takahiro Harada, un créateur de jeu vidéo japonais ;
 Megumi Harada, mathématicienne canadienne ;
 Tomoyo Harada (1967), une actrice et chanteuse japonaise ;
 Keiko Harada (1968), une compositrice japonaise ;
 Masahiko Harada (1968), un sauteur à ski japonais ; 
 Mieko Harada (1958-), actrice japonaise ;
 Tetsuya Harada (1970), un pilote de vitesse moto japonais.
 Tetsuo Harada (1949), artiste sculpteur, professeur ENSAV Versailles ;
 Saho Harada (1982), nageuse japonaise ;
 Keitarō Harada (1985), chef d'orchestre japonais ;
 Hiroaki Harada (1993), coureur cycliste japonais.

Divers

 Groupe de Harada-Norton, un groupe mathématique.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais